Pat lahko pomeni:
 pat (šah), položaj v šahu,
 Pat, Madžarska, vas v Županiji Zala na Madžarskem.